Открытый чемпионат Швейцарии по теннису среди женщин 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Лозанне (Швейцария) на открытых грунтовых кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 15 по 21 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Илена Ин-Альбон
  Тесс Суно 
  Симона Вальтерт
 
2. Теннисистки, победители в квалификации:
  Джулия Гатто-Монтиконе
  Варвара Грачёва
  Барбара Хаас 
  Элли Кик  
  Ясмин Паолини
  Анастасия Потапова
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Хань Синьюнь
  Кристина Кучова

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Швейцария
Теннис
Июль 2019 года